Покры́шкино — название населённых пунктов в России:
 Покрышкино — посёлок в Калининградской области.
 Покрышкино — деревня в Мордовии.
 Покрышкино — деревня в Смоленской области.
 Покрышкино — деревня в Тверской области.